Кубок Болгарії з футболу 1967—1968 — 28-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вперше здобув Спартак (Софія).

1/16 фіналу 

|}

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група С 

Результати

Група D 

* У звязку з однаковими показниками за підсумками групового етапу Ботев (Бургас) та Локомотив (Софія) долю першого місця визначило жеребкування.
Результати

1/2 фіналу 

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1967–1968
Болгарія
Болгарія
1967 у болгарському спорті
1968 у болгарському спорті